L'édition 2022 du tournoi de tennis de Iași se déroule du 1 au  sur terre en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Ana Bogdan remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Panna Udvardy, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Darya Astakhova et Andreea Roșca.

Faits marquants

Forfaits 
  Julia Grabher, remplacée par  Nadia Podoroska
  Arianne Hartono, remplacée par  Alexandra Cadanțu-Ignatik
  Ylena In-Albon, remplacée par  Olivia Gadecki
  Gabriela Lee, remplacée par  Lavinia Tănăsie
  Laura Pigossi, remplacée par  Olivia Tjandramulia
  Anna Karolína Schmiedlová, remplacée par  Despina Papamichail

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Roumaine Ana Bogdan remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Hongroise Panna Udvardy.

La paire Darya Astakhova / Andreea Roșca remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Iași
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2022
Iași
Sport en Roumanie en 2022
Tennis en août 2022